Маккуо́рри () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Маккуорри, Кристофер (род. 1968) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Маккуорри, Ральф (1929—2012) — американский иллюстратор и дизайнер.

См. также 
 Клан Маккуорри
 Маккуори